

Geografia 
 Báb – comune del distretto di Nitra (Slovacchia)
 Bab (in arabo باب, "porta") – spesso parte di toponimi cittadini arabi e turchi seguito da un nome proprio, identifica le porte nelle mura difensive

Sigle 
 Bundesautobahn – autostrada federale tedesca

Codici 
 BAB – codice aeroportuale IATA della base aerea Beale di Marysville (Stati Uniti d'America)
 bab – codice ISO 639-3 della lingua bainouk-gunyuño
 BAB – codice ISO 3166-2:AZ di Babäk (Azerbaigian)

Mineralogia 
 Bab – abbreviazione di babingtonite

Religione 
 Il Báb, al secolo Mírzá `Alí Muḥammad, fondatore del bábismo

Note